Night of the Demons (1988), een Amerikaanse horrorfilm uit 1988 onder regie van Kevin Tenney.
 Night of the Demons (2009), een remake van de gelijknamige horrorfilm uit 1988 die verscheen in 2009.